Petrorhagia nanteuilii — однолетнее травянистое цветковое растение, вид рода  семейства . Вид назван в честь  ().

Ботаническое описание 

Однолетнее растение высотой 10—40 см с линейными листьями. Маленькие розовые цветки собраны в верхушечные головчатые соцветия, одновременно обычно цветёт только один цветок. Плоды — овальные коробочки.

Растёт преимущественно на полянах и опушках лесов, кустарниковых склонах и вдоль дорог.

География 
Родина Petrorhagia nanteuilii — Северная Африка, Алжир. Также распространён в Марокко. Места произрастания в Европе: Великобритания — Англия; Италия; Франция; Португалия; Гибралтар; Испания.

Натурализовался в Португалии (Мадейра), Испании (Канарские острова), Японии, Австралия, США (Калифорния), Канаде (Британская Колумбия), Аргентине.

Примечания

Ссылки 
 Flora Vascular (исп.)
 The Euro+Med PlantBase (англ.)

Гвоздичные
Флора Европы
Флора Африки